Ла Чангунгера има више значења:

 Ла Чангунгера, Ел Уикумо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чангунгера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чангунгера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чангунгера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику